Most Wanted kan avse:

Brottslingar
FBI Ten Most Wanted List – den amerikanska listan över de mest efterlysta av FBI
Ikaroslistan – den svenska motsvarigheten

Underhållning
Need for Speed: Most Wanted – ett TV-spel
Most Wanted (album av Hilary Duff) – ett samlingsalbum med Hilary Duff från 2005
Most Wanted (film) – en film från 1997 med Keenen Ivory Wayans
MTV's Most Wanted – en TV-show från 1992 som sändes på MTV Europe
Most Wanted (TV-serie) – en TV-serie som gick 1976-77 med Robert Stack, Jo Ann Harris och Shelly Novack
 Most Wanted (film) – en film från 1997 med Keenen Ivory Wayans and Jon Voight